Скурта има више значења:

 Скурта (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Скурта (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији